Need for Speed: Motor City Online — це online-гра з серії Need for Speed. Сервера гри були закриті в 2003 року через збитковість.
Була розроблена та видана компанією Electronic Arts у 2001 року.

У 2012 році була зламана та відкрита для одиночної гри.

Системні вимоги 
 Мінімальні вимоги: CPU 233 MHz, 32 Mb, 16 Mb Video, підключення до мережі Інтернет;
 Рекомендовані вимоги: CPU 433 MHz, 64 Mb, 32 Mb Video, підключення до мережі Інтернет.

Список авто 
 1932 Ford Coupe
 1940 Ford Coupe
 1947 Cadillac Series 62
 1949 Mercury Coupe
 1953 Ford Crestline
 1955 Buick Century
 1957 Chevrolet BelAir
 1957 Ford Fairlane
 1957 Ford Ranchero
 1957 Ford Thunderbird
 1957 Chevrolet Nomad
 1957 Chevrolet Corvette
 1958 Chevrolet Impala
 1959 Cadillac Eldorado
 1963 Ford Thunderbird
 1964 Ford Galaxie
 1964 Chevrolet Impala SS
 1965 Ford Mustang
 1967 Chevrolet Camaro RS
 1967 Chevrolet Camaro SS
 1967 Chevrolet Chevelle SS
 1969 AMC AMX
 1969 BIG BAD AMX
 1969 Dodge Charger
 1969 Plymouth Road Runner
 1969 Ford Torino GT Cobra
 1969 Oldsmobile Cutlass 442 W-30
 1969 Pontiac GTO Judge
 1970 Chevrolet El Camino SS
 1970 Chevrolet Chevelle SS
 1970 Chevrolet Nova SS
 1970 Ford Mustang Mach 1
 1970 Plymouth Cuda
 1971 Plymouth Duster 340
 1973 Pontiac Firebird

Need for Speed
Відеоігри, розроблені в США